Segezja (rivier), een rivier in Rusland
 Segezja (stad), een stad aan deze rivier